Janet de Almeida (Rio de Janeiro, 1919 — Rio de Janeiro, 1946) foi um cantor e compositor brasileiro. Teve seu primeiro disco gravado em 1945, pela gravadora Continental.

Era filho do 2º tenente Benedito Felix de Almeida e de Braulia de Azevedo Almeida. 

Morreu no dia 1 de Junho de 1946 no Hospital Central da Marinha, Rio de Janeiro, onde se encontrava internado.

Bibliografia
AZEVEDO, M. A . de (NIREZ) et al. Discografia brasileira em 78 rpm. Rio de Janeiro: Funarte, 1982.

Diário de Notícias 1946\Edição 07239. Rio de Janeiro. 1946.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de samba
Sambistas